

Fisica
 Energia di punto zero – il più basso livello energetico possibile in un sistema quantistico

Cinema
 Punto zero – film statunitense del 1971 diretto da Richard C. Sarafian
 Punto Zero – azienda di distribuzione cinematografica italiana

Musica
 Punto Zero – Serie di compilazioni di Rock Italiano prodotte dalla Toast Records e curate da Giulio Tedeschi

Editoria
 Edizioni Punto Zero – casa editrice di fumetti italiana